Canada
  Sept-Îles  – città del Québec
  Sept Îles  – arcipelago al largo della città di Sept-Îles
   Lago Sept-Îles  – lago dei pressi della città di Sept-Îles
   Lago Sept-Îles  – lago del comune di Saint-Ubalde (Québec)

 Francia
  Sept-Îles  – arcipelago delle Côtes-d'Armor (Bretagna)
  Sept Îles  – isola del Morbihan (Bretagna)